El término Sport hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 El Sport Ilustrado, una revista chilena fundada en 1901.
 El Sport (revista chilena), una revista chilena fundada en 1917.
 Los Sports, una revista chilena fundada en 1923.
 Sport (periódico), un diario español fundado en 1979.